gcl – codice ISO 639-3 della lingua Grenadian Creole English